Maniraptoriformes — група ящеротазових динозаврів підряду тероподів (Theropoda).

Назва вперше було використана у 1995 році Томасом Хольца. Хольц спочатку дав визначення як групи, що складається з останнього загального предка Arctometatarsalia та Maniraptora і всіх його нащадків. Нові дослідження незабаром змусили його переглянути свою думку. У 1998 Пол Серено дав інше визначення: це група, що складається з останнього загального предка  Ornithomimus та Neornithes і всіх їхніх нащадків. Таким чином група включає тероподних динозаврів, які є нащадками птахів.

Опис 
За винятком теризинозаврів всі Maniraptoriformes були м'ясоїдними. Наприклад, археоптерикс, що жив 150 мільйонів років тому, живився дрібними тваринами. Всі Maniraptoriformes мали легкий пористий скелет, за винятком теризинозаврів.

Вони розрізнялися за розміром: у той час як археоптерикс був розміром з голуба, Therizinosaurus був завдовжки майже десять метрів. Деякі з них, такі як Troodon , належать до найрозумніших динозаврів, які коли-небудь існували.

Серед представників групи багато динозаврів були покриті пір'ям.

Класифікація 
Нижче наводиться класифікація Senteru (2007.)

1 Maniraptoriformes, 2 †Ornithomimosauria, 3 Maniraptora, 4 †Therizinosauroidea, 5 Therizinosauridae, 6 †Alvarezsauridae, 7 †Oviraptorosauria, 8 †Oviraptoridae, 9 †Ingeniinae, 10 Paraves, 11 Avialae, 12 Aves, 13 Ornithurae, 14 †Deinonychosauria, 15 †Troodontidae, 16 †Dromaeosauridae, 17 †Unenlagiinae, 18 †Microraptoria, 19 †Dromaeosaurinae

Галерея

Примітки

Посилання 
 De Klerk, W. J., Forster, C. A., Ross, C. F., Sampson, S. D. & Chinsamy, A. 1997. New maniraptoran and iguanodontian dinosaurs from the Early Cretaceous Kirkwood Formation, South Africa. Journal of Vertebrate Paleontology, Fifty-Seventh Annual Meeting, 17, 3 Supl.,42.

Целурозаври